Bakersfield se refiere normalmente a Bakersfield (California), capital del condado de Kern, California, Estados Unidos. También puede referirse a:

 Bakersfield (Misuri), villa en el condado de Ozark, estado estadounidense de Misuri.
 Bakersfield (Vermont), pueblo en el condado de Franklin, estado estadounidense de Vermont. 
 Bakersfield Jam, equipo de baloncesto estadounidense de Bekersfield, California, que compite en la NBA.
 Sonido Bakersfield, subgénero musical de música country desarrollado a mediados de los años 1950 en los alrededores de Bakersfield, California.